

Geografia
Antartide
 Isola Webber – isola nella Terra di Marie Byrd
Stati Uniti d'America
 Webber – comune del Kansas

Persone
 Bernard C. Webber – militare statunitense
 Chris Webber – cestista statunitense
 Daniel Webber – attore australiano
 George Webber – mezzofondista britannico
 George Webber – direttore della fotografia canadese naturalizzato statunitense
 Mark Webber – ex pilota automobilistico australiano
 Mark Webber – attore statunitense
 Peter Webber – regista britannico
 Robert Webber – attore statunitense
 Sedric Webber – cestista statunitense
 Tim Webber – effettista britannico
 Andrew Lloyd Webber – compositore britannico
 Julian Lloyd Webber – violoncellista britannico
 William Lloyd Webber – organista e compositore britannico

Personaggi
 Richard Webber – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy
 Gillington "Gil" Webber – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio del mostro del fiume